Degrassi peut faire référence à :

 , un univers de fiction et une franchise télévisuelle :
 The Kids of Degrassi Street, première série télévisée (1979–1986),
 Les Années collège, deuxième série télévisée (1987–1989)
 Degrassi High, troisième série télévisée (1989–1991),
 Degrassi : La Nouvelle Génération, renommée Degrassi lors de la dixième saison et Degrassi: Next Class à la quinzième, quatrième série télévisée (2001– ),
 , école de la série,
 , un groupe écossais,
 Degrassi, une chanson de .

Personnalités 

 Attilio Degrassi (1887–1969), personnalité italienne.

Voir aussi